Кичкасс — село в Переволоцком районе Оренбургской области. Административный центр Кичкасского сельсовета.

Географическое положение 
Расположено левом берегу реки Большой Уран, в 80 км к северо-западу от Оренбурга.

История 
Немецкое меннонитское село Кичкас основано в 1901 году переселенцами из хортицких колоний. Названо по материнской колонии колонии Эйнлаге (Кичкас). Меннитские общины Клубниково и Деевка. До революции входило в состав Кипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии. После в составе Покровского и Новосергиевского районов. С 1934 по 1938 г. районный центр , Кичкасского немецкого района. В 1924 году образовано Уранское меннонитское сельскохозяйственное общество, а в 1925 г. Уранское семенное и племенное товарищество. В 1932 году образован колхоз «Красный Кичкас», с 1950 года отделение колхоза им. Калинина, затем Тельмана.

Население 

Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Переволоцкого района
Места поселения российских немцев в Оренбургской области
Бывшие районные центры Оренбургской области